Der Rogers Cup 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 15. August 2010 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Toronto auch der Rogers Cup der Damen statt.

Sieger im letzten Jahr war Andy Murray, der seinen Titel souverän verteidigte. Im ganzen Turnier gab Murray lediglich einen Satz ab. Im Finale schlug er den Schweizer Roger Federer in zwei Sätzen mit 7:5 und 7:5. Im zwölften Aufeinandertreffen der beiden war es der siebte Sieg von Murray. Für ihn war es außerdem der erste Turniersieg im laufenden Jahr und sein 15. Titel insgesamt auf der ATP Tour. Im Doppel traten Mahesh Bhupathi und Mark Knowles zwar zur Titelverteidigung an, jedoch beide mit einem anderen Partner. Während Knowles mit seinem Partner bereits in der ersten Runde scheiterte, gelang Bhupathi der Einzug ins Halbfinale wo sie den späteren Siegern Bob und Mike Bryan in drei Sätzen unterlagen. Diese schlugen im Finale das französische Duo Julien Benneteau und Michaël Llodra in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Im laufenden Jahr war es für die Brüder bereits der siebte gemeinsame Doppel-Titel sowie der 63. gemeinsame Titel insgesamt in ihrer Karriere. Bei den Kanada Masters konnten sie nach 2002 und 2006 bereits zum dritten Mal gewinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.430.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.000.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 8. August 2010 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 61 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Toronto